Урзуф — селище
 Урзуф (станція) — станція Донецької залізниці